Die Snookerweltmeisterschaft 1939 war ein Turnier, das zum siebten Mal in der Thurston’s Hall in London, England stattfand. Bis zur kriegsbedingten Spielpause, ab 1941, blieb das auch die Spielstätte.

Im Finale kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinale. Erneut standen sich Sidney Smith und Joe Davis gegenüber. Davis gewann das Finale mit 37:24 und sicherte sich damit den dreizehnten Weltmeister Titel in Folge. Sein Bruder Fred erzielte mit 113 Punkten das höchste Break, schied aber im Halbfinale mit 14:17 gegen seinen Bruder aus.

Zum zweiten Mal, nach 1933, nahm auch wieder der Schotte Walter Donaldson an dem Turnier teil. Erst 1982 gab es mit Jim Donnelly einen weiteren schottischen Weltmeisterschaftsteilnehmer. Ebenfalls zum zweiten Mal, nach 1936, war Stanley Newman, der jüngere Bruder von Tom Newman dabei, verlor aber schon sein erstes Spiel in der Qualifikation mit 12:19 gegen H. W. Laws.

Der Finalteilnehmer von 1936, Weltmeister von 1952 und einzige australische Teilnehmer Horace Lindrum, schied schon in seinem Erstrundenspiel mit 14:17 gegen den Engländer Alec Brown aus.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1939
Snookerveranstaltung 1939
Billardturnier in London